Het ATP-tennistoernooi van Lyon (officieel de Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon) van 2019 vond plaats van 19 tot en met 25 mei in het Franse Lyon. Er werd gespeeld op een ondergrond van gravel.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Lyon
ATP-toernooi van Lyon